Лондон 1899 — 7-й конгрес Британського шахового союзу. Відбулось 2 змагання — двоколове (головне) і одноколове (побічне).

Двоколове 
Одне з великих міжнародних змагань XIX століття за участю найсильніших шахістів світу; останній виступ Вільгельма Стейніца в шахових змаганнях: Результати:

{|class="wikitable"
! # !! гравець !! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!! 10!! 11!! 12!! 13!! 14!! 15!! Загалом
|-
|1||/Ноймарк||||½1||½1||1½||½1||01||11||11||1½||½1||1½||11||11||11||++||23.5
|-
|2-4||/||½0||||½½||10||½½||½1||01||½1||10||½1||11||½1||1½||11||++||19
|-
|2-4||/||0½||½½||||01||½1||00||10||½½||11||11||11||11||1½||11||½+||19
|-
|2-4||/||0½||01||10||||11||1½||11||½1||00||10||11||11||01||1½||++||19
|-
|5||/||½0||½½||½0||00||||1½||10||½1||½1||11||0½||11||11||11||++||18
|-
|6||/||10||½0||11||0½||0½||||½0||01||1½||10||01||1½||11||11||½+||16.5
|-
|7||/||00||10||01||00||01||½1||||1½||1½||½1||01||10||11||10||1+||16
|-
|8||/||00||½0||½½||½0||½0||10||0½||||0½||1½||0½||11||11||01||++||13.5
|-
|9||/||0½||01||00||11||½0||0½||0½||1½||||01||00||00||11||½1||++||13
|-
|10-11||||½0||½0||00||01||00||01||½0||0½||10||||1½||½½||01||11||++||12.5
|-
|10-11||||0½||00||00||00||1½||10||10||1½||11||0½||||1½||10||00||++||12.5
|-
|12||/||00||½0||00||00||00||0½||01||00||11||½1||0½||||½1||½½||++||10.5
|-
|13||/||00||0½||0½||10||00||00||00||00||00||½0||01||½0||||11||++||8
|-
|14||/||00||00||00||0½||00||00||01||10||½0||00||11||½½||00||||0+||7
|-
|15||||--||--||½-||--||--||½-||0-||--||--||--||--||--||--||1-||||2
|}

Загальна сума призових становила £1020. Нагородження відбулось 11 липня 1899. Ласкер отримав £ 250 і золоту медаль. Стейніц не виграв жодного призу вперше у своїй кар'єрі й помер у злиднях наступного року.

Одноколове 
Результати:
{|class="wikitable"
! # !! гравець!! 1!! 2!! 3!! 4!! 5!! 6!! 7!! 8!! 9!! 10!! 11!! 12!! Загалом
|-
|1||/||||½||0||1||½||1||1||½||1||1||1||1||8.5
|-
|2-3||/||½||||½||½||½||1||1||1||1||½||½||1||8.0
|-
|2-3||/||1||½||||½||½||½||½||½||1||1||1||1||8.0
|-
|4-5||/||0||½||½||||1||0||1||1||1||1||½||1||7.5
|-
|4-5||/Саксонія||½||½||½||0||||0||1||1||1||1||1||1||7.5
|-
|6-7||/||0||0||½||1||1||||0||0||1||1||0||1||5.5
|-
|6-7||/Онтаріо||0||0||½||0||0||1||||0||1||1||1||1||5.5
|-
|8||/?||½||0||½||0||0||1||1||||0||1||0||1||5.0
|-
|9-10||/||0||0||0||0||0||0||0||1||||½||1||1||3.5
|-
|9-10||||0||½||0||½||0||1||0||1||½||||0||0||3.5
|-
|11||/||0||½||0||0||0||0||0||0||½||1||||1||3.0
|-
|12||?/?||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||0||||0.0
|}

Примітки

Література 
 Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 221. — 624 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Лондон (шаховий турнір)
1899 у шахах
Травень 1899